Нева Паскуловић Хабић (Бела Црква, 24. јануар 1924 — Београд, 3. новембар 2002) била је позната ТВ и филмска монтажерка.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950-е
|-
| 1953. || Далеко је сунце || монтажер
|-
| 1955. || Крвави пут || 
|-
| 1955. || Песма са Кумбаре ||
|-
| 1957. || Поп Ћира и поп Спира || асистент монтаже
|-
| 1957. || Мали човек || монтажер
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960-е
|-
| 1963. || Град (филм) || 
|-
| 1966. || Повратак || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970-е
|-
| 1973. || Девичанска свирка || 
|-
| 1973. || Лептирица || 
|-
| 1973. || Штићеник || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980-е
|-
| 1982. || Саблазан ||
|-
| 1987. || Случај Хармс || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1924.
Умрли 2002.
Белоцркванци
Српски монтажери
Југословенски монтажери